La stagione della Division 2 1962-1963 è stata la ventiquattresima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Ernesto Gianella (), con 24 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1963-1964.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Division 1 1962-1963
 Coppa di Francia 1962-1963

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
Ligue 2